Hrvatski tjednik (Zadar), politički tjednik utemeljen 2002.
Hrvatski tjednik (Zagreb), tjednik u nakladi Matice hrvatske, izlazio je u razdoblju od 16. travnja do 10. prosinca 1971.